

Персоналії 
 Бойків Володимир Васильович (1955—2014) — активіст Євромайдану.
 Бойків Іван (1887 — бл. 1932) — український мовознавець і педагог.
 Бойків Олександр Миколайович (1896—1968) — хорунжий УГА, діяч УВО і ОУН.

Населені пункти 
 Бойків — колишній хутір, Бердичівська округа, Бердичівський район.